Энри́ке Регуэ́йферос Бла́нко (; 15 июля 1948, Гавана — 20 июня 2002, Сантьяго-де-Куба) — кубинский боксёр лёгкой и полусредней весовых категорий, выступал за сборную Кубы во второй половине 1960-х — первой половине 1970-х годов. Серебряный призёр летних Олимпийских игр в Мехико, двукратный чемпион Панамериканских игр, чемпион Игр Центральной Америки и Карибского бассейна, победитель многих международных турниров и национальных первенств.

Биография 
Энрике Регуэйферос родился 15 июля 1948 года в Гаване. Активно заниматься боксом начал в возрасте восьми лет и уже в 1964 году стал чемпионом Кубы в лёгкой весовой категории (впоследствии повторил это достижение ещё четыре раза). В 1967 году дебютировал на международной арене, выиграв золотую медаль на Панамериканских играх в Виннипеге. Благодаря череде удачных выступлений удостоился права защищать честь страны на летних Олимпийских играх 1968 года в Мехико — сумел дойти здесь до финала полусредней категории, но в решающем матче со счётом 2:3 уступил поляку Ежи Кулею и вынужден был довольствоваться серебром. Таким образом, Регуэйферос стал первым кубинским боксёром, кому удалось выиграть олимпийскую медаль.

В 1970 году в полусреднем весе Регуэйферос завоевал золото на Играх Центральной Америки и Карибского бассейна в Панаме, затем добился золотой награды на Панамериканских играх Кали. Оставаясь в числе лидеров сборной, прошёл квалификацию на Олимпийские игры 1972 года в Мюнхен, однако выбыл из борьбы за медали после первого же своего матча на турнире. Впоследствии продолжал выходить на ринг ещё в течение двух лет, в очередной раз выиграл национальный турнир «Хиральдо Кордова Кардин», после чего в 1974 году принял решение завершить карьеру спортсмена. Всего в любительском боксе провёл 377 боёв, из них проиграл только 17.

Умер 20 июня 2002 года в Сантьяго-де-Куба от продолжительной болезни.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры Кубы
Боксёры 1960-х годов
Боксёры 1970-х годов
Боксёры лёгкой весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Боксёры на летних Олимпийских играх 1968 года
Боксёры на летних Олимпийских играх 1972 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1968 года
Чемпионы Панамериканских игр по боксу